Cascabel (spanisch für: „Glöckchen“) bezeichnet:

 eine Schlangenart: Schauer-Klapperschlange
 eine Chilisorte: Kirschpaprika